Gottestempel beschreibt:

 Gottesschatten (Ägyptische Mythologie)
 Harmandir Sahib